Cette page regroupe les méridiens de la Terre.

Généralités 
Un méridien regroupe les points de la surface terrestre situés à la même longitude. Il en existe donc une infinité. Toutefois, cette liste recense les 360 méridiens de longitude entière, exprimée en degrés.

Liste

Méridiens de longitude entière

Méridiens particuliers

Voir aussi

Articles connexes 
 Latitude
 Longitude
 Méridien
 Premier méridien
 Parallèle
 Plan méridien
 Méridienne

Liste des méridiens